Velika nagrada Španije 2019 je peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 12. maja 2019 na dirkališču Circuit de Catalunya, Montmeló. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Valtteri Bottas, oba Mercedes, tretje pa Max Verstappen, Red Bull-Honda.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
!1
| align="center" |77
| data-sort-value="BOT" | Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:16,979
|1:15,924
|1:15,406
| align="center" |1
|-
!2
| align="center" |44
| data-sort-value="HAM" | Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:17,292
|1:16,038
|1:16,040
| align="center" |2
|-
!3
| align="center" |5
| data-sort-value="VET" | Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:17,425
|1:16,667
|1:16,272
| align="center" |3
|-
!4
| align="center" |33
| data-sort-value="VER" |
|
|1:17,244
|1:16,726
|1:16,357
| align="center" |4
|-
!5
| align="center" |16
| data-sort-value="LEC" | Charles Leclerc
|Ferrari
|1:17,388
|1:16,714
|1:16,588
| align="center" |5
|-
!6
| align="center" |10
| data-sort-value="GAS" |
|
|1:17,862
|1:16,932
|1:16,708
| align="center" |6
|-
!7
| align="center" |8
| data-sort-value="GRO" |
|
|1:18,042
|1:17,066
|1:16,911
| align="center" |7
|-
!8
| align="center" |20
| data-sort-value="MAG" |
|
|1:17,669
|1:17,272
|1:16,922
| align="center" |8
|-
!9
| align="center" |26
| data-sort-value="KVY" |
|
|1:17,914
|1:17,243
| data-sort-value="9" |1:17,573
| align="center" |9
|-
!10
| align="center" |3
| data-sort-value="RIC" |
|
|1:18,385
|1:17,299
| data-sort-value="9,1" |1:18,106
| align="center" |13
|-
!11
| align="center" |4
| data-sort-value="NOR" |
|
|1:17,611
|1:17,338
| align="center" style="background: silver" |
| align="center" |10
|-
!12
| align="center" |23
| data-sort-value="ALB" |
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:17,796
|1:17,445
| align="center" style="background: silver" |
| align="center" |11
|-
!13
| align="center" |55
| data-sort-value="SAI" |
|
|1:17,760
|1:17,599
| align="center" style="background: silver" |
| align="center" |12
|-
!14
| align="center" |7
| data-sort-value="RAI" |
|
|1:18,132
|1:17,788
| align="center" style="background: silver" |
| align="center" |14
|-
!15
| align="center" |11
| data-sort-value="PER" |
|
|1:18,286
|1:17,886
| align="center" style="background: silver" |
| align="center" |15
|-
!16
| align="center" |27
| data-sort-value="HUL" |
|
|1:18,404
| align="center" style="background: silver" |
| align="center" style="background: silver" |
| align="center" data-sort-value="20" |PL
|-
!17
| align="center" |18
| data-sort-value="STR" |
|
|1:18,471
| align="center" style="background: silver" |
| align="center" style="background: silver" |
| align="center" |16
|-
!18
| align="center" |99
| data-sort-value="GIO" |
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:18,664
| align="center" style="background: silver" |
| align="center" style="background: silver" |
| align="center" |18
|-
!align="center"|19
| align="center" |63
| data-sort-value="RUS" |
|
|1:19,072
| align="center" style="background: silver" |
| align="center" style="background: silver" |
| align="center" |19
|-
! 20
| align="center" |88
| data-sort-value="KUB" |
|
|1:20,254
| align="center" style="background: silver" |
| align="center" style="background: silver" |
| align="center" |17
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka 

|-
!1
|align="center"|44
|data-sort-value="HAM"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|66
|1:35:50,443
|align="center"|2
|align="center"|26
|-
!2
|align="center"|77
|data-sort-value="BOT"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|66
|+4,074
|align="center"|1
|align="center"|18
|-
!3
|align="center"|33
|data-sort-value="VER"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|66
| +7,679
|align="center"|4
|align="center"|15
|-
!4
|align="center"|5
|data-sort-value="VET"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|66
| +9,167
|align="center"|3
|align="center"| 12
|-
!5
|align="center"|16
|data-sort-value="LEC"| Charles Leclerc
|Ferrari
|66
| +13,361
|align="center"|5
|align="center"| 10
|-
!6
|align="center"|10
|data-sort-value="GAS"| Pierre Gasly
|Red Bull Racing-Honda
|66
| +19,576
|align="center"|6
|align="center"| 8
|-
!7
|align="center"|20
|data-sort-value="MAG"| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|66
| +28,159
|align="center"|8
|align="center"| 6|-
!8
|align="center"|55
|data-sort-value="SAI"| Carlos Sainz Jr.|McLaren-Renault|66
| +32,342
|align="center"|12
|align="center"| 4|-
!9
|align="center"|26
|data-sort-value="KVY"| Daniil Kvjat|{{nowrap|Scuderia Toro Rosso-Honda}}
|66
| +33,056
|align="center"|9
|align="center"| 2
|-
!10
|align="center"|8
|data-sort-value="GRO"| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|66
| +34,641
|align="center"|7
|align="center"| 1'''
|-
!11
|align="center"|23
|data-sort-value="ALB"| Alexander Albon
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|66
| +35,455
|align="center"|11
|
|-
!12
|align="center"|3
|data-sort-value="RIC"| Daniel Ricciardo
|Renault
|66
| +36,758
|align="center"|13
|
|-
!13
|align="center"|27
|data-sort-value="HUL"| Nico Hülkenberg
|Renault
|66
| +39,241
|align="center" data-sort-value="20"|
|
|-
!14
|align="center"|7
|data-sort-value="RAI"| Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|66
| +41,803
|align="center"|14
|
|-
!15
|align="center"|11
|data-sort-value="PER" | Sergio Pérez
|
|66
| +46,877
|align="center"|15
|
|-
!16
|align="center"|99
|data-sort-value="GIO"|
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|66
| +47,691
|align="center"|18
|
|-
!17
|align="center"|63
|data-sort-value="RUS"| George Russell
|Williams-Mercedes
|65
| +1 krog
|align="center"|19
|
|-
!18
|align="center"|88
|data-sort-value="KUB"| Robert Kubica
|Williams-Mercedes
|65
| +1 krog
|align="center"|17
|
|-
!data-sort-value="19"|Ods
|align="center"|18
|data-sort-value="STR"| Lance Stroll
|Racing Point-BWT Mercedes
|44
|Trčenje
|align="center"|16
|
|-
!data-sort-value="20"|Ods
|align="center"|4
|data-sort-value="NOR"| Lando Norris
|McLaren-Renault
|44
|Trčenje
|align="center"|10
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in viri 

Formula 1 sezona 2019
2019